Іберійка, іберіс, мордочки заячі (Iberis L.) — рід трав'янистих рослин або чагарників Середземномор'я з родини капустяні, який об'єднує приблизно 29 видів.

Види 

 Iberis amara L. — іберійка гірка
 Iberis atlantica (Litard. & Maire) Greuter & Burdet
 Iberis aurosica Chaix
 Iberis balansae Jord.
 Iberis bernardiana Gren. & Godr.
 Iberis carica (Bornm.) Prain
 Iberis carnosa Willd.
 Iberis ciliata All.
 Iberis contracta Pers.
 Iberis corifolia Sweet
 Iberis fontqueri Pau
 Iberis gibraltarica L.
 Iberis grosii Pau
 Iberis halophila Vural & H.Duman
 Iberis linifolia L.
 Iberis nazarita Moreno
 Iberis odorata L.
 Iberis oschtenica Kharkev.
 Iberis pectinata Boiss. & Reut.
 Iberis peyerimhoffii Maire
 Iberis pinnata L. — іберійка пірчаста
 Iberis procumbens Lange
 Iberis runemarkii Greuter & Burdet
 Iberis saxatilis L. — іберійка скельна
 Iberis semperflorens L.
 Iberis sempervirens L.
 Iberis simplex DC. — іберійка проста
 Iberis spathulata DC.
 Iberis umbellata L. — іберійка парасолькова

Галерея

Примітки

Посилання 
 
 

 
Роди квіткових